Por Museo del Deporte puede referirse a:

 Museo del Deporte (Uruguay), museo ubicado en Tacuarembó, Uruguay.
 Museo del Deporte (Rosario), museo ubicado en Rosario, Argentina.
 Museo del Deporte (Massachusetts) (The Sports Museum), museo ubicado en Boston, Massachusetts, Estados Unidos.
 Museo del Deporte (Chile), antiguo museo ubicado en Santiago de Chile.
 Museo del Deporte (Singapur) (Sports Museum), antiguo museo ubicado en Singapur.
 Museo Extremeño del Deporte, museo ubicado en la ciudad de Badajoz (España).